Боже́на Дыке́ль (, ) — польская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Биография 

Божена Дыкель родилась 26 августа 1948 года в Грабове (Куявско-Поморское воеводство). Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе в Варшаве, которую окончила в 1971 году. Играла в студенческом театре Studencki Teatr Satyryków (STS). По приглашению Адама Ханушкевича принята в Польский театр в Варшаве, где служила до пожара в театре в 1985 году.

Занята свободным творчеством. Актриса различных театров в Варшаве.

Прославилась ролью в спектакле «Балладина» (Balladyna) в неоднозначной постановке Ханушкевича в 1974 году по произведению Юлиуша Словацкого.

Приобрела большую популярность благодаря рекламе Pur — средства для мытья посуды. «Разве это не увлекательно? Ведь если ты хочешь вырастить крылья, ты должен броситься со скалы».

Избранная фильмография 
  — «Свадьба» / «Wesele» — Кася
  — «Яношик» / «Janosik (телесериал) 
  — «Повышение» / «Awans — Мальвина
  — «Земля обетованная» / «Ziemia obiecana — Мада Мюллер
  — «Брюнет вечерней порой» / «Brunet wieczorową porą» — Анна Роман, жена Михала
  — «Ярославна, королева Франции» (СССР) — королева Доброгнева
  — «Контракт» / «Kontrakt» — Эва
  — «Знахарь» / «Znachor» — Соня
  — «Война миров. Следующее столетие» / «Wojna światów – następne stulecie» — медсестра, берущая кровь
  — «Человек из железа» / «Człowiek z żelaza» — кадровик
  — «Аварийный выход» / «Wyjście awaryjne» — Ядвига Коленда, начальник гмины
  — «Альтернативы 4» / «Alternatywy 4» (телесериал) 
  — «Женщина из провинции» / «Kobieta z prowincji» — Ядзька, сестра Андзи
  — «Га, га. Слава героям» / «Ga, ga. Chwała bohaterom» — хозяйка дома для героев
  — «Доложи, 07» / «07 zgłoś się» (телесериал) — Боженка, барменша в закусочной (только в 20-й серии)
  — «Баллада о Янушике» / «Ballada o Januszku» (телесериал) — руководительница заводской столовой
  — «Бесы» / «Les Possédés» (Франция) — Виргинская
  — «Торговец» / «Kramarz» — хозяйка 
  — «Холостяцкая жизнь на чужбине» / «Kawalerskie życie na obczyźnie» — фрау Лютер
  — «Ничего смешного» / «Nic śmiesznego» — стоматолог сверлящая зубы Адама
  — «День психа» / «Dzień świra» — соседка Адама

Личная жизнь 
Муж: Ришард Кирейчик (родился 12 января 1944 года)

Дети: Мария (1979) и София (1981)

Признание 
 Бронзовый Крест Заслуги (1979).

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Родившиеся в Куявско-Поморском воеводстве
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши